Тунисская Профессиональная лига 1 1995/1996 () — 41-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1995/96 на сайте rsssf.com 

1995/1996
Тунис
Тунис
1995 год в Тунисе
Спорт в Тунисе в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996